Верниса́ж (от ) — многозначный термин:

 Вернисаж — открытие художественной выставки в торжественной обстановке.
 Вернисаж — муниципальная картинная галерея в Находке.
 Вернисаж — театр в Москве.
 Вернисаж — рынок в Ереване.
 Вернисаж — песня Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника из репертуара Лаймы Вайкуле.

См. также 
 Vernicaceae — биологическое название некоторых растений.
 Вернисажная улица — улица в Москве.